Țipătul bufniței este un roman din 1962, scris de Patricia Highsmith.

Țipătul bufniței se mai poate referi și:
Țipătul bufniței (film din 1987), adaptarea în franceză a lui Claude Chabrol
Țipătul bufniței (film de televiziune din 1987), adaptarea în germană a lui Tom Toelle
Țipătul bufniței (film din 2009), adaptarea în engleză a lui Jamie Thrave